Анни Ондра (, имя при рождении А́нна Софи́я Ондра́кова (); 15 мая 1903 — 28 февраля 1987) — чешская, английская и немецкая актриса.

Биография 
Анна София Ондракова родилась в 1903 году в семье офицера австро-венгерской армии. Провела детство в Праге, где обучалась в монастырской школе. Свою карьеру в кино она начала в 16 лет с участия в чешских немых комедиях. С 1928 года она стала сниматься у немецких режиссёров, а в 1929 году появилась в двух английских драмах Альфреда Хичкока «Шантаж» и «Человек с острова Мэн», но её акцент посчитали недопустимым и диалоги Анни озвучивала актриса Джоан Бэрри. Позже Анни снялась ещё более чем в 40 фильмах, став одной из популярнейших международных актрис Европы 1930-х годов.

В 1957 году она прекратила сниматься и вместе с мужем, боксёром Максом Шмелингом, за которого вышла замуж 6 июля 1933 года, поселилась в небольшом городке Холленштедте, недалеко от Гамбурга. Их брак продлился до её смерти 28 февраля 1987 года. Она была похоронена на кладбище Святого Андреаса в Холленштедте, Германия.

Избранная фильмография 
 Нокаут (1935)
 Учитель Идеал (1932) — Вера Матысова
 Человек с острова Мэн (1929) — Кейт Крегин
 Шантаж (1929) — Элис Уайт
 На том камне (1923) — Аэнни

Примечания

Ссылки 
 Анни Ондра на сайте Virtual History 

Умершие от инсульта
Актрисы немого кино Чехии
Киноактрисы Чехословакии